Bankowski ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitri Mihailowitsch Bankowski (* 1968), sowjetischer Kanute
 Wilhelm Friedrich Otto Bánkowski von Frugnoni (1867–1932), österreichischer Feldmarschall